La veille est un nom commun qui peut désigner :
 le jour précédent ; en particulier :
 un réveillon est la veille d'un jour de fête.
 être en état de veille signifie être éveillé ; dans ce sens-là son antonyme est sommeil.
 la mise en veille est un mode de fonctionnement des appareils électroniques ;
 une veille est une surveillance :
 la veille sanitaire.
 La veille infrarouge : surveillance militaire par des détecteurs sensibles à la chaleur.
 la veille stratégique ou veille informationnelle, activité qui consiste à étudier des informations stratégiques pour permettre d'anticiper des évènements. Il existe différents types de veille dans l'entreprise :
 La veille commerciale : évaluer les pratiques commerciales d'une activité visée.
 La veille concurrentielle : évaluer les concurrents et leur positionnement.
 La veille créative : surveiller l'apparition d'idées nouvelles et d'innovations, stimuler par un apport en informations pertinentes la créativité.
 La veille environnementale : sur les informations et réglementations sur l'environnement.
 La veille financière : détecter les mouvements sur les marchés financiers, monétaires et de matières premières.
 La veille juridique (ou réglementaire) : surveillance des novations et modifications législatives et réglementaires et des décisions de justice et administratives.
 La veille médiatique : sur les informations traitées par les médias.
 La veille réglementaire.
 La veille sociétale : sur les questions de société qui touchent directement ou indirectement l'entreprise et plus précisément la question de la responsabilité sociétale des entreprises.
 La veille technologique : surveillance des technologies (généralement par l'étude des brevets : veille propriété industrielle et intellectuelle) et des normes.

 une institution byzantine, la Veille ou Vigla.
 veiller sur quelqu'un ou quelque chose consiste à assurer sa sécurité.

Notes et références